Marmen är ett sjönamn och kan avse:

Marmen, Hälsingland
Marmen, Medelpad